Radovan je naselje u Hrvatskoj, u Varaždinskoj županiji.

Poštanskog je broja 42242.

Zemljopisni položaj

Promet

Gospodarstvo

Stanovništvo 

 Naselja u Varaždinskoj županiji